Il doppio del torneo di tennis WTA Sydney 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Kerry Reid e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Judy Chaloner e Anne Hobbs 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Kerry Reid /  Wendy Turnbull (Campionesse)

  Rosie Casals /  Dianne Fromholtz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Sydney 1978